Слободи́щенский тракта́т — сепаратный договор, заключённый 17 октября 1660 года гетманом Юрием Хмельницким с Речью Посполитой, представленной Станиславом Потоцким и Юрием Любомирским.

После проигранной битвы под Слободищем казацкое войско не смогло соединиться с войском Василия Шереметева, потерпевшего в итоге поражение под Чудновом. Напуганный Юрий Хмельницкий поспешил заключить с Короной соглашение, во многом дублировавшее Гадячский договор 1658 года, однако уже никоим образом не предоставлявшее Гетманщине автономию в составе Речи Посполитой. Казаки обязывались воевать с Польшей против Русского царства и не нападать на Крым.

Полки Левобережной Украины во главе с Якимом Сомко и Василием Золотаренко не приняли Слободищенский трактат. Таким образом, Слободищенский трактат положил начало расколу Гетманщины, закреплённому позже Андрусовским перемирием.

Договоры по алфавиту
Русско-польская война 1654—1667
История Украины с XIV века по 1795 год
Мирные договоры XVII века
Польско-украинские договоры
1660 год
События 17 октября